Ligue A – massima serie del campionato francese di pallavolo femminile
 Ligue A – massima serie del campionato francese di pallavolo maschile
 Ligue A – massima serie del campionato burundese di calcio